Dust Racing 2D ist ein freies Computerspiel, in dem Autorennen auf Rundkursen aus der Vogelperspektive gespielt werden.

Technik 
Das Spiel zeigt eine zweidimensionale Landschaft. Dennoch benötigt das Spiel eine Grafikkarte mit 3D-Beschleunigung. Als Schnittstelle wird OpenGL in Kombination mit der Qt-Bibliothek verwendet. Eine Physik-Engine simuliert das Fahrverhalten. Integriert ist auch ein Leveleditor. Die Rennstrecken werden intern als Raster von Streckenabschnitten repräsentiert. Das Spiel biete neben KI-Gegnern auch einen Split-Screen-Modus. Für den Sound wird auf die Schnittstelle OpenAL mit Ogg Vorbis als Dateiformat gesetzt.

Rezeption 
Der Entwickler fange das Spielgefühl von Super Cars gut ein. Das Tempo der Rennen sei hoch, die Bedienung schnell erlernbar, aber gewöhnungsbedürftig, da sie sehr schnell anspreche. Auch Manöver wie im Driftsport seien möglich. Das Spiel wecke Nostalgiegefühle beim Spieler. Es erinnere auch an Slicks ’n’ Slide.

Weblinks 

 offizielle Website

Einzelnachweise 

Computerspiel 2012
Freies Computerspiel
Rennspiel
Windows-Spiel
Linux-Spiel